Maçka è un comune (turco: Maçka Belediyesi; greco: δῆμος Ματσούκας dē̂mos Matsoúkas; lazico: მაჩხაშ ბელედიჲე Maçxaş belediye; Lingua armena: Մաճկայի մունիցիպալիտետ Mačkayi municʻipalitet) della provincia di Trebisonda, in Turchia, capoluogo del distretto omonimo.

Geografia fisica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Informazioni generali
 Sito ufficiale 

Comuni della provincia di Trebisonda